Микаэль Виденкеллер (; род. 10 января 1963) — люксембургский шахматист, международный мастер (1984).

Чемпион Швеции 1990 года.

Чемпион Люксембурга по рапиду 2008 года.

В составе сборной Люксембурга участник 3-х Олимпиад (2010—2014).

Многократный участник клубных кубков Европы в составе шведской команды «Rockaden Stockholm» (1982—1986, 1993), а также в составе люксембургских команд «Gambit Bonnevoie» (1989, 2000) и «De Sprenger Iechternach» (2005, 2009, 2013, 2015).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Микаэля Виденкеллера на клубных кубках Европы 

Шахматисты Швеции
Шахматисты Люксембурга